

Cinema 
Il tempo si è fermato (The Big Clock), film diretto da John Farrow (1948)
Il tempo si è fermato, film diretto da Ermanno Olmi (1958)

Letteratura 
 Il tempo si è fermato o L'enorme ingranaggio (The Big Clock) – romanzo di Kenneth Fearing del 1946
Il tempo si è fermato (The Time Dissolver) – romanzo di Jerry Sohl del 1957